Angelica purpurascens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Avé-lall., och fick sitt nu gällande namn av Alexander Gilli. Angelica purpurascens ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Kvannar
purpurascens